Toponímia:
Muntanyes:
El Morral (Fígols): muntanya situada al municipi de Fígols (Berguedà)
El Morral (les Masies de Voltregà): muntanya situada al municipi de les Masies de Voltregà (Osona)

Vegeu també 
 Lo Morral